La classe Tribal se réfère à quatre classes de navires de guerre :
 La classe Tribal (1905) ou classe F, est un groupe de 12 destroyers de la Royal Navy construit dans les années 1900 et qui a servi durant la Première Guerre mondiale.
 La classe Tribal (1936) ou classe Afridi, est un groupe de 27 destroyers construits pour les marines du Royaume-Uni, du  Canada et de  l'Australie qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 La classe Tribal (frégate) ou type 81, est un groupe de 7 frégates construites pour la Royal Navy durant la fin des années 1950 et 1960, dont quatre ont ensuite été exploités par la Marine indonésienne. 
 La classe Iroquois ou classe Tribal, groupe de 4 destroyers porte-hélicoptères des Forces canadiennes des années 1970.